

Astronomia 
 M35 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Beretta M35 – pistola della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta
 Citroën M35 – automobile della Citroën
 Infiniti M35 – automobile della Infiniti